Попи́ллии () — древнеримский плебейский род, первые упоминания о котором появляются в источниках в 360-е годы до н. э., сразу после принятия законов Лициния-Секстия, благодаря которым плебеи получили доступ к консулату. Когномен Ленат (), типичный для Попиллиев, иногда встречается и у представителей других родов; согласно Цицерону, это родовое прозвище происходит от слова laena, обозначавшего мантию фламина, но Фридрих Мюнцер предположил, что это скорее номен нелатинского (возможно, этрусского) происхождения, который в Риме превратился в когномен.

Известные представители 
Марк Попиллий Ленат — четырёхкратный консул (в 359, 356, 350 и 348 годах до н. э.).

Марк Попиллий Ленат —
консул 316 года до н. э.

Марк Попиллий Ленат —
консул 173 года до н. э.

Марк Попиллий Ленат —консул 139 года до н. э.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Древнеримские роды
Попиллии